Toolamaa – wieś w Estonii, w gminie Tartu, w prowincji Tartumma
 Toolamaa – wieś w Estonii, w gminie Räpina, w prowincji prowincji Põlvamaa